

Aeronautica 
 Boeing X-46 – aereo sperimentale statunitense

Altro 
 X46 – sigla della Panhard & Levassor 16CV lanciata nel 1914